Violon d'amour peut désigner :

Organologie 
 le violon d'amour, instrument à cordes sympathiques.

Musique 
 Violon d'amour, mélodie d'Augusta Holmès composée en 1901.